Зертуче има више значења:

 Зертуче (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Зертуче, Лос Палмитос (Аподака), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику